Тирида́т — имя трёх парфянских царей:
 Тиридат I (Аршак II) — второй царь Парфии (248/7 211 до н. э.)
 Тиридат II — узурпатор (31—30 и 26—25 до н. э.)
 Тиридат III — царь Парфии (35—36)

См. также 
 Тиридат — македонский сатрап ариаспов и Гедросии в IV веке до н. э.
 Трдат — армянский вариант имени Тиридат.